Bärenkrebs bezeichnet verschiedene Arten der Bärenkrebse, insbesondere:
 Großer Bärenkrebs (Scyllarides latus)
 Kleiner Bärenkrebs (Scyllarus arctue)